Esna kan syfta på följande platser:

Egypten 

 Esna, ort, Qena,

Estland 

 Esna jõgi, å i landskapet Järvamaa, 
 Esna (ort i Estland), ort i landskapet Järvamaa

Tyskland 
 ESNA (eller ESNA European Higher Education News),  nyhetsbyrå i Berlin

Robotskapade Egyptenförgreningar
Robotskapade Estlandförgreningar